«Ска́зки на́ ночь» () — кинокомедия режиссёра Ральфа Леви 1964 года. Фильм снят студией Pennebaker Productions по сценарию Стенли Шапиро и Поля Хеннинга, которые также выступили в качестве продюсеров.

Сюжет 
Лоуренс Джеймисон (Дэвид Нивен) — аферист, который выманивает деньги у богатых дам. Ему приходится вступить в поединок с более молодым и наглым соперником Фредди Бенсоном (Марлон Брандо). Небольшой французский курортный городок слишком тесен для двоих проходимцев. С целью выяснить, кто из них лучший, они идут на профессиональный спор. Победитель должен выманить 25 000 долларов у богатой американки Дженет Уокер (Ширли Джонс).

В ролях

Художественные особенности 
Фильм снят на Французской Ривьере.

Культурное влияние 
В 1988 году режиссёр Фрэнк Оз снял ремейк этой картины с участием Майкла Кейна и Стива Мартина. Фильм получил название «Отпетые мошенники».

Ссылки 
 
 
 Обзор и критика фильма

Кинокомедии США
Кинокомедии 1964 года
Фильмы об аферистах
Фильмы США 1964 года